Фуштица може бити:

 Горња Фуштица, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија
 Доња Фуштица, насеље у општини Глоговац, КиМ, Република Србија